De vrouwen speelden op de US Open in 2016 het enkelspel van 29 augustus tot en met 10 september 2016 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Titelhoudster was de Italiaanse Flavia Pennetta, die eind 2015 stopte als professioneel tennisspeelster en daardoor haar titel niet kwam verdedigen.

Angelique Kerber volgde Flavia Pennetta op, door de titel te winnen nadat zij Karolína Plíšková had verslagen in de finale, met 6-3, 4-6 en 6-4. Het was Kerbers tweede grandslam-vrouwenenkelspeltitel en zij werd de eerste Duitse die het US Open won sinds Steffi Graf in 1996.

Kerber werd na het toernooi de eerste op de wereldranglijst, nadat Serena Williams verloor van Karolína Plíšková – zie Lijst van nummers 1 in het damestennis.

Algemeen

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase 
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Kwartfinale
| RD2=Halve finale
| RD3=Finale

| RD1-seed1= 1
| RD1-team1=  Serena Williams
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=5
| RD1-team2=  Simona Halep
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=3

| RD1-seed3= 
| RD1-team3=  Ana Konjuh 
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4= 10
| RD1-team4=  Karolína Plíšková
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5= 
| RD1-team5=  Caroline Wozniacki
| RD1-score5-1= 6
| RD1-score5-2= 6
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=
| RD1-team6=  Anastasija Sevastova
| RD1-score6-1= 0
| RD1-score6-2= 2
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7= 7
| RD1-team7=  Roberta Vinci
| RD1-score7-1=5
| RD1-score7-2=0
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8= 2
| RD1-team8= Angelique Kerber
| RD1-score8-1=7
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Serena Williams 
| RD2-score1-1= 2
| RD2-score1-2= 65
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=10
| RD2-team2= Karolína Plíšková
| RD2-score2-1= 6
| RD2-score2-2= 77
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3=
| RD2-team3=  Caroline Wozniacki
| RD2-score3-1= 4
| RD2-score3-2= 3
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4= 2
| RD2-team4=  Angelique Kerber
| RD2-score4-1= 6
| RD2-score4-2= 6
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1= 10
| RD3-team1=  Karolína Plíšková
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=4
| RD3-seed2= 2
| RD3-team2=  Angelique Kerber
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=4
| RD3-score2-3=6
}}

 Deel 1 

 Deel 3 

 Deel 4 

| RD1-score08-1 = 6
| RD1-score08-2 = 6
| RD1-score08-3 = 
| RD1-score08-4 = 
| RD1-score08-5 = 
| RD1-seed09   = 26
| RD1-team09   =  Laura Siegemund
| RD1-score09-1 = 3
| RD1-score09-2 = 6
| RD1-score09-3 = 6
| RD1-score09-4 = 
| RD1-score09-5 = 
| RD1-seed10   = 
| RD1-team10   =  Patricia Maria Țig
| RD1-score10-1 = 6
| RD1-score10-2 = 3
| RD1-score10-3 = 2
| RD1-score10-4 = 
| RD1-score10-5 = 
| RD1-seed11   = 
| RD1-team11   =  Nicole Gibbs
| RD1-score11-1 = 6
| RD1-score11-2 = 6
| RD1-score11-3 = 
| RD1-score11-4 = 
| RD1-score11-5 = 
| RD1-seed12   = Q
| RD1-team12   =  Aleksandra Krunić
| RD1-score12-1 = 1
| RD1-score12-2 = 0
| RD1-score12-3 = 
| RD1-seed13   = 
| RD1-team13   =  Julia Görges
| RD1-score13-1 = 6
| RD1-score13-2 = 6
| RD1-score13-3 = 
| RD1-seed14   = 
| RD1-team14   =  Yanina Wickmayer
| RD1-score14-1 = 3
| RD1-score14-2 = 2
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15   = 
| RD1-team15   =  Kateryna Kozlova
| RD1-score15-1= 2
| RD1-score15-2= 7
| RD1-score15-3= 4
| RD1-seed16   = 6
| RD1-team16   =  Venus Williams
| RD1-score16-1= 6
| RD1-score16-2= 5
| RD1-score16-3= 6
| RD2-seed01   = 10
| RD2-team01   =  Karolína Plíšková
| RD2-score01-1= 6
| RD2-score01-2= 7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02   = Q
| RD2-team02   =  Montserrat González
| RD2-score02-1= 1
| RD2-score02-2= 5
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03   = 
| RD2-team03   =  Kristina Mladenovic
| RD2-score03-1= 2
| RD2-score03-2= '''6
| RD2-score03-3= 65
| RD2-seed04   = 17
| RD2-team04   =

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2016